Stella maris bzw. Stella Maris bezeichnet:

 Stella maris, eine Anrufung Marias, der Mutter Jesu;
 davon abgeleitet Kirchen, die der Mutter Jesu unter der Anrufung Stern des Meeres geweiht sind → siehe: Stella-Maris-Kirche, zum Beispiel:
 Stella Maris in Binz auf Rügen
 Stella Maris auf der Insel Norderney
 Stella maris, ein Motu proprio Papst Johannes Pauls II. über das Apostolat des Meeres
 Stella Maris (Roman), einen Roman von Cormac McCarthy aus dem Jahr 2022
 Stella Maris (Schiff, 1979), ein Fahrgastschiff der Reederei Rursee-Schifffahrt
 Bremerhaven (Schiff, 1960), ehemals Stella Maris II, ein Seebäderschiff
 HMCS Hespeler (K489), ehemals Stella Maris
 Katholische Seemannsmission Stella Maris, deutsche Hilfsorganisation für Seeleute